Anathon Aall – filosofo norvegese
 Jacob Aall – politico norvegese
 Jacob Aall Ottesen Preus – politico statunitense
 Lily Weiser-Aall – etnologa e filologa austriaca
 Nils Aall Barricelli – matematico italiano e norvegese